Bijenkorf (voorwerp), een korf gemaakt om bijen in te houden
 De bijenkorf (Jerom), een stripverhaal van Jerom
 De Bijenkorf (warenhuis), een Nederlands warenhuis
 BSGO De Bijenkorf, een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs (Vlaanderen)
 De bijenkorf (boek), een roman van Camilo José Cela